Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 24 dans le monde.

 Route 24 en Ontario, Canada
 U.S. Route 24 aux États-Unis
 Interstate 24 aux États-Unis
 Route européenne 24
 Route départementale 24 dans certains départements, en France
 Route magistrale 24 en Serbie
 Route principale 24 en Suisse
  dans certains pays